Az 1967-es férfi kézilabda-világbajnokságnak Svédország adott otthont. A tornán 16 csapat vett részt, amelyet a csehszlovák válogatott nyert meg. A magyar válogatott a nyolcadik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot négy darab 4 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. A csoportokból az első két helyezett jutott a negyeddöntőbe. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

Helyosztók

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Vilagbajnoksag
Férfi kézilabda-világbajnokságok